Lappland hat folgende miteinander in Zusammenhang stehende Bedeutungen:

 Lappland, geographische Region in Nordskandinavien
 Lappland (Finnland), finnische Provinz Lappland (finnisch Lappi)
 Lappland (historische Provinz), frühere Provinz in Nordschweden
 Sápmi, Siedlungsgebiet und Kulturraum der Samen
 Lappland (Schiff, 1941), ein von der Kriegsmarine genutztes norwegisches Frachtschiff

Siehe auch:
 Expedition nach Lappland
 Lappland-Rennen
 Lappland-Weide
 Lapplandkrieg
 Lapplandschild